Czerńczyce ist der Name folgender Orte in Niederschlesien:
 Czerńczyce (Grębocice)
 Czerńczyce (Kąty Wrocławskie)
 Czerńczyce (Ziębice)